Ларионово — название населённых пунктов в России:
 
 Ларионово — село в Кытмановском районе Алтайского края.
 Ларионово — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Ларионово — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Ларионово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Ларионово — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Ларионово — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Ларионово — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Ларионово — деревня в Красногорском районе Удмуртии.
 Ларионово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Ларионово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.